Alabaster steht für:

 Alabaster, ein Mineral und Gestein

Personen:
 Chaloner Alabaster (1838–1898), britischer Gesandter in China während des 1. und 2. Opium-Kriegs
 Gren Alabaster (* 1933), neuseeländischer Cricketspieler
 Jack Alabaster (* 1930), neuseeländischer Cricketspieler
 William Alabaster (1567–1640)  englischer Dichter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alabaster (Alabama), im Shelby County
 Alabaster (Michigan), im Iosco County
 Alabaster Junction, im Iosco County, Michigan
 Alabaster Township, im Iosco County, Michigan

Sonstiges:
 Alabaster Whitney Drain, Fließgewässer im Iosco County, Michigan
 Alabaster Caverns State Park, Park im Woodward County, Oklahoma

im NRHP gelistete Objekte:
 Alabaster Historic District, in Alabaster, Michigan, ID-Nr. 77000715

Siehe auch: